Па́ульсен или Паульзен (, ) — распространённая норвежская и датская фамилия, означает «сын Пауля». Распространена также в США, Германии и других странах.

Известные носители 
 Паульсен, Аксель (1855—1938) — норвежский фигурист и конькобежец.
 Паульсен, Бьёрн (род. 1991) — датский футболист.
 Паульсен, Вильфрид (1828—1901) — немецкий шахматист, растениевод.
 Паульсен, Гари (, род. 1939) — американский писатель.
 Паульсен, Готлиб Христиан (1744—1811) — российский архитектор немецкого происхождения.
 Паульсен, Йоханнес Карл (1879—1945) — эстонский скрипач, дирижёр и музыкальный педагог.
 Паульсен, Карл Христофор (1747—1780-е?) — российский архитектор немецкого происхождения.
 Паульсен, Луи (1833—1891) — немецкий шахматист и шахматный теоретик; один из сильнейших игроков в мире во 2-й половине XIX века.
 Паульсен, Марит (1939—2022) — шведская журналистка, писательница и политик.
 Паульсен, Николай Александрович (1891—1941) — русский гвардейский офицер, эстонский инженер и архитектор.
 Паульсен, Ове (1874—1947) — датский ботаник.
 Паульсен, Роб — американский актёр.
 Паульсен, Свен — датский селекционер роз.
 Паульсен, Фридрих (1846—1908) — немецкий философ.
 Паульзен, Харальд (1895—1954) — немецкий актёр, режиссёр и певец.
 Паульсен, Христиан (1693—1773?) — штаб-лекарь лейб-гвардии Конного полка, придворный хирург немецкого происхождения.
 Паульсен, Эдвин (1889—1963) — норвежский гимнаст, бронзовый призёр Олимпийских игр 1912 года.

Составные фамилии 
 Халлен-Паульсен, Кристиан (род. 1945) — норвежский саночник, участник зимних Олимпийских игр в Инсбруке, призёр многих международных турниров и национальных первенств.

См. также 
 
 Лельман, Амалия (урождённая Паульсен) (1831—1869) — американская, ранее немецкая, шахматистка, первая в мире женщина, достигшая мастерского класса игры.